Congresul PNL a avut loc la data de 25 Septembrie 2021. Alegerile din PNL sunt primele alegeri care au loc în această toamnă în partidele care formează guvernul Cîțu. Totodată, la data de 2 octombrie a fost aleasă și conducerea USR PLUS, fostul partener al PNL de la guvernare, care a părăsit coaliția de guvernare în 3 Septembrie și au părăsit guvernul în 7 Septembrie.

Context 
Conform statutului PNL, alegerile pentru alegerea conducerii partidului, au loc o dată la 4 ani.

La ultimele alegeri din PNL, Ludovic Orban a fost ales președinte din primul tur de scrutin.

La finalul anului 2020, Florin Vasile Cîțu a fost numit prim-ministru al Romaniei cu susținerea PNL, în urma negocierilor cu USR PLUS și UDMR.

Alegeri pe filiale si numărul de delegați ai fiecărei filiale 

 Alba - 146 delegați
 Arad - 128 delegați 
 Arges - 103 delegați 
 Bacău - 105 delegați 
 Bihor - 191 delegați  
 Bistrița Năsăud - 98 delegați  
 Botoșani - 89 delegați 
 Brașov - 128 delegați 
 Brăila - 67 delegați  
 Buzău - 67 delegați 
 Caraș Severin - 113 delegați 
 Călărași - 97 delegați 
 Cluj - 180 delegați  
 Constanța - 144 delegați 
 Covasna -22 delegați 
 Dîmbovița 111 delegați 
 Dolj 132 delegați 
 Galați - 101 delegați  
 Giurgiu 145 delegați 
 Gorj - 91 delegați  
 Harghita 19 delegați  
 Hunedoara - 83 delegați 
 Ialomița 68 delegați  
 Iași 147 delegați  
 Ilfov 138 delegați  
 Maramureș - 108 delegați  
 Mehedinți 113 delegați  
 Mureș - 79 delegați 
 Neamț - 105 delegați 
 Olt - 94 delegați  
 Prahova 170 delegați  
 Satu Mare 75 delegați 
 Sălaj - 84 delegați  
 Sibiu 154 delegați  
 Suceava 142 delegați  
 Teleorman 141 delegați 
 Timiș 133 delegați 
 Tulcea 82 delegați 
 Vaslui 90 delegați  
 Vâlcea 106 delegați  
 Vrancea 121 delegași  
 București – Sector 1 - 71 delegați 
 București – Sector 2 - 68 delegați 
 București – Sector 3 -73 delegați 
 București – Sector 4 - 61 delegați  
 București – Sector 5 -57 delegați  
 București – Sector 6 - 74 delegați  
 Diaspora - 78 delegați

Sistem electoral 
7 C. Alegerile în Congresul PNL  Art. 74 

1. CON este legal constituită dacă sunt prezenți mai mult de două treimi din numărul delegaților.  2. În CON se aleg prin votul secret al delegaților prezenți: a) una dintre moțiunile prezentate și Președintele PNL; b) presedintele CA; c) președintele CNRC. 

Art. 75 

Moțiunea câștigătoare devine Programul Politic de acțiune al PNL.

Partidul Național Liberal  

Page24 

Art. 76 

1. Pentru alegerea moțiunii se organizează dezbateri în plenul CON și eventual pe secțiuni. 2. Moțiunile  sunt  prezentate,  în  perioade  de  timp  egale,  de  către  liderul  moțiunii  și  reprezentanții  săi  desemnați 

conform Art. 73 alin (2). Perioada de timp este stabilită de către COCON. Ordinea de prezentare se stabilește de 

COCON prin  tragere la sorți în prezența a câte unui reprezentant din  partea fiecărei moțiuni acceptate. 

Dezbaterile  sunt  conduse  de  președintele  COCON  care  nu poate  face  parte  din  grupul  de  promovare  a  niciunei 

moțiuni. 3. În cursul dezbaterilor, liderul și reprezentanții săi vor răspunde și la întrebările delegaților.  

Art. 77  

1. Pentru alegerile din CON se întocmesc trei buletine de vot pe care se înscriu:  a) titlurile moțiunilor care se dezbat și numele liderilor acestora; b) candidații pentru funcția de președinte al CA; c) candidații pentru funcția de președinte al CNRC.  2. Votul delegaților este secret. Ei vor opta: a) pentru  sau  împotriva  moțiunii,  când  există  o  singură  moțiune,  și  unul  dintre  candidații  pentru  funcția  de 

președinte al CA, respectiv unul dintre candidații pentru funcția de președinte al CNRC; b) pentru una dintre moțiunile prezentate, când există mai multe moțiuni, unul dintre candidații pentru funcția 

de președinte al CA, respectiv unul dintre candidații pentru funcția de președinte al CNRC. 3. Dacă  niciuna  dintre  moțiuni nu  obține  majoritatea  voturilor  valabil  exprimate,  se  realizează  un  al  doilea  tur  de 

scrutin, între primele două moțiuni, în ordinea voturilor. 4. Sunt aleși președinți ai CA și CNRC candidații cu cel mai mare număr de voturi. 5. Liderul moțiunii care obține majoritatea voturilor valabil exprimate, în turul 1 sau în turul al doilea, este declarat 

Președinte al PNL. Cei 35 de membri ai grupului de promovare devin membri ai CN. 6. De  la  moțiunile  care  nu  au  obținut  majoritatea  voturilor,  dar  au  obținut  cel  puțin  10%  din  voturile  valabil 

exprimate  la  primul  tur  de  scrutin,  liderul  și  un  numar  proporțional  de  susținători  dintre  membrii  grupului  de 

promovare, dar nu mai puțin de 5, desemnați de către liderul moțiunii, vor deveni membri ai CN.

Candidații pentru conducerea PNL și moțiunile lor

Referințe  

 

PNL
Partidul Național Liberal